Better Living Through Chemistry — дебютный студийный альбом Fatboy Slim, вышедший в 1996 году.

Об альбоме 
Название альбома () было взято из изменённого рекламного слогана компании DuPont 1935—1982 гг.

Список композиций 
 «Song for Lindy» (Fatboy Slim) — 4:50
 «Santa Cruz» (Fatboy Slim) — 7:30
 «Going Out of My Head» (Fatboy Slim, Townshend) — 5:14
 «The Weekend Starts Here» (Fatboy Slim, Mohammed) — 6:41
 «Everybody Needs a 303» (Fatboy Slim, Starr) — 5:49
 «Give the Po' Man a Break» (Fatboy Slim) — 5:50
 «10th & Crenshaw» (Fatboy Slim) — 4:20
 «First Down» (Fatboy Slim) — 6:18
 «Punk to Funk» (Fatboy Slim, Mansfield) — 4:57
 «The Sound of Milwaukee» (Fatboy Slim) — 6:18
 «Michael Jackson» (Fatboy Slim, Negativland) — 5:49 or «Es Paradis» (Japan bonus track) — 5:44
 «Next to Nothing» (Fatboy Slim) (bonus track) — 7:16

Примечания 

Альбомы Fatboy Slim
Альбомы электронной музыки